Aquesta és una llista de muntanyes de l'Índia, ordenades per alçada.

Principals cims

Altres muntanyes destacades 

 Anginda
 Bamba Dhura
 Bandarpunch
 Betlingchhip
 Blue Mountain
 Burphu Dhura
 Chandrashila
 Changuch
 Chaudhara
 Chiring We
 Deomali
 Doddabetta
 Doli Gutta
 Gangotri Group
 Gauri Parbat
 Gimmigela Chuli
 Guru Shikhar
 Gya
 Haathi Parvat
 Kalsubai
 Kang Yatze
 Kangju Kangri
 Kodachadri
 Kumara Parvatha
 Maiktoli
 Mentok
 Mol Len
 Mullayanagiri
 Nag Tibba
 Nagalaphu
 Nanda Ghunti
 Nanda Gond
 Nanda Khat
 Nanda Kot
 Nanda Pal
 Nilkantha
 Nun Kun
 Om Parvat
 Pandim
 Parasnath
 Plateau Peak
 Rajrambha
 Reo Purgyil
 Sangthang
 Siniolchu
 Sispara
 Suj Tilla East
 Suj Tilla West
 Sujarkamiltan
 Suli Top
 Swargarohini
 Matanga Hill

Notes

Referències

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

India